Le coup Chiland est une combinaison du jeu de dames qui porte le nom du maître français Henri Chiland qui l'a publiée en 1941. Propre à la partie classique, elle peut se produire dès le 5 temps de la partie.

Principe du coup Chiland 

Le mécanisme ressemble à celui du coup de la bombe mais n'utilise pas la prise majoritaire. C'est ici le choix entre deux prises offert à l'adversaire qui permet, sur chaque variante, une rafle différente. Sur la prise (23x32) la rafle se poursuit comme dans le coup de la bombe et, sur (8x17), le temps de repos permet l'attaque de plusieurs pions par 30-25. Voir animation.

Ce coup, souvent décisif, se présente au 5 temps après le début 33-28 (18-23) 31-27 (12-18) 34-30 (20-24) 36-31 (14-20)? ou l'une de ses interversions. Également au 6 temps après les premiers mouvements 32-27 (19-23) 37-32 (14-19) 33-28 (17-21) 38-33 (12-17) 42-38 (21-26)? et la suite 34 ou 35-30 (26x37) 36-31 (37x26) 27-21, etc.. On le retrouve au 8 temps, toujours avec vingt pions de chaque côté, après 33-28 (18-23) 31-27 (17-21) 39-33 (12-18) 34-30 (20-24) 44-39 (21-26) 50-44 (11-17) 40-34 (14-20)? avec 27-21, etc..

Fin de partie 

Le coup Chiland fait aussi référence à une curiosité de fin de partie avec pour thème un enfermé original. Voir seconde animation.

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .

Notes et références 

chiland